Dębowe Wzgórze – osiedle mieszkaniowe w Grudziądzu powstające od 2009 roku na południe od Rządza.

Budowane przez Heutink Poland. Pierwszym etapem zostały wybudowane dwie ulice, przy których są usytuowane domy bliźniacze oraz domy szeregowe.

Ulice osiedla 
 ul. Runa leśnego
 ul. Borówkowa
 ul. Poziomkowa
 ul. Jagodowa
 ul. Malinowa
 ul. Kalinowa

Dojazd do osiedla 
Nowy odcinek ul. Konstytucji 3 maja od strony północnej do os. Rządz, od strony południowej w kierunku Mniszka, Rudnika oraz dojazd do trasy średnicowej - autostrady.

Przez osiedle przejeżdżają autobusy linii 17, 21 oraz linia nocna "N", stające na dwóch przystankach na żądanie o nazwie Dębowe Wzgórze.

Przypisy 

Dzielnice i osiedla Grudziądza